Blankenship steht für:
 Blankenship-Gletscher

Blankenship ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Blankenship (* 1989), US-amerikanischer Leichtathlet
 Loyd Blankenship (* 1965), US-amerikanischer Hacker und Autor
 Rodrigo Blankenship (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tom Blankenship (1839–1917?), Vorbild für eine Romanfigur von Mark Twain, siehe Huckleberry Finn#Tom Blankenship als Vorbild für Huckleberry Finn
 William Blankenship (1928–2017), US-amerikanischer Opernsänger

Siehe auch:
 Dan Blankinship (* ≈1980), Jazzmusiker